Kaname steht für:

 Kaname Island, Insel vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Jun Kaname (* 1981), japanischer Schauspieler